Сэр Уильям Митчелл Рамзай (; 1851—1939) — шотландский археолог и педагог, протестантский историк Церкви, исследователь Нового Завета.

Биография 

Получил образование в университетах Абердина, Оксфорда, Гёттингена. «Королевский» профессор (Regius Professor) гуманитарных наук Абердинского университета (1886–1911). В колледже Сент-Джонс (где он учился) многие годы (1886—1911) был преподавателем. 

Начиная с 1880 года, много путешествовал по Малой Азии и Средиземноморью, изучая памятники и топографию древних городов. Его целью было выяснение достоверности сообщений евангелиста Луки (которого считал великим историком) в «Деяниях Святых апостолов» о миссионерских путешествиях апостола Павла. Настроенный первоначально скептически он «постепенно убедился, что в различных подробностях это повествование обнаруживает поразительную истину», что оно отражает историческую реальность.

Наиболее знаменитая находка Рамзая связана с доказательством реальности существования епископа Аверкия Иерапольского.

Свои выводы он изложил в работах:
 Церковь в Римской империи (The Church of the Roman Empire to AD 17. — London, 1893)
 Города и епархии Фригии (The Cities and Bishoprics of Phrygia (Oxford, 2 vols., 1895, 1897)
 Св. Павел, путешественник и римлянин («St. Paul, the Traveller and the Roman Citizen». — London, 1896)
 Послания семи церквам Азии (The Letters to the Seven Churches of Asia, 1905) 

Им также были написаны:
 Главы из истории Малой Азии (1924)
 Азиатские элементы о греческой цивилизации (1927)

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка

Преподаватели Абердинского университета